Estação Buenos Aires (Argentina) — estação da Linha Belgrano Sur da Ferrovia General Belgrano, Argentina
 'Estação Buenos Aires (SITVA)' — estação da Tranvía de Ayacucho, Colômbia
 Estação Buenos Aires (Metro de Madrid)' — estação do Metro de Madrid, Espanha

Buenos Aires